Friedewald heißen folgende Orte:

 Friedewald (Hessen), Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Friedewald (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Friedewald (Moritzburg), Ortsteil von Moritzburg, Sachsen
 Friedewald und Moritzburger Teichgebiet, Waldgebiet bei Moritzburg, Sachsen
 Friedewald (Nuthagen), Wohnort in der ehemaligen Gemeinde Nuthagen im Kreis Dramburg

Friedewald ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Friedewald (* 1969), deutscher Kunsthistoriker und Dramaturg

Siehe auch:
 Amt Friedewald, Burg Friedewald, Friedwald (Begriffsklärungen)